Осада Алеппо происходила в августе-октябре 637 года. После решительной победы в битве при Ярмуке арабы осадили одну из немногих оставшихся византийских крепостей в северном Леванте.

Предыстория 
После решающей битвы при Ярмуке арабы двинулись на север, глубже в Сирию. Взяв на своём пути множество малых и больших городов, их полководцы Абу Убайда ибн аль-Джаррах и Халид ибн аль-Валид встретились в Киннасрине, затем они двинулись к Алеппо, где располагался сильный гарнизон под командованием византийского военачальника по имени Иоаким, державшего оборону. Алеппо представлял собой большой, обнесённый сплошной стеной город и небольшой, но практически неприступный форт за городом на вершине холма, чуть более 400 метров в поперечнике, окружённый широким рвом.

Битва 
Византийский военачальник в Алеппо, Иоаким, встретил арабскую армию под командованием Халида ибн аль-Валида и Абу Убайды ибн аль-Джарраха в открытом бою за пределами форта. Он был разбит и поспешно отступил в крепость. Византийцы предпринимали смелые вылазки, чтобы прорвать блокаду, но каждый раз терпели неудачу. Иоаким ждал военной помощи от императора Ираклия I (который в действительности не мог её отправить), однако так и не получил подкрепления. В итоге, около октября 637 года византийцы капитулировали на условиях, согласно которым воинам гарнизона было разрешено беспрепятственно его покинуть. Иоаким вместе с 4000 византийских солдат приняли ислам (согласно Большакову часть арабов, живущих в пригороде приняла ислам, остальные арабы решили остаться христианами, выплачивая джизью). Впоследствии он проявил себя чрезвычайно умелым и верным военачальником, сражавшимся под началом различных мусульманских полководцев.

Последствия 
Абу Убайда ибн Аль-Джаррах послал войско под предводительством Малика ибн Аштара на взятие Аазаза на пути к "Риму". В регион, который мусульмане называли Римом, входили области современной южной Турции к востоку от хребта Тавр. Малик, под началом которого сражался Иоаким, захватил Аазаз и подписал договор с местными жителями, после чего вернулся в Алеппо. Захват и умиротворение Аазаза было важно, чтобы обеспечить безопасность Алеппо, так как византийцы могли бы ударить с севера со стороны Аазаза в тыл арабам в начале своей следующей крупной военной акции. Как только Малик ибн Аштар вернулся, Абу Убайда двинулись на запад, чтобы захватить Антиохию, где был взят в плен после битвы у Железного моста 30 октября 637 года.

Примечания

Литература 
 Akram A. I. The Sword of Allah: Khalid bin al-Waleed, His Life and Campaigns. — Nat. Publishing. House, Rawalpindi (1970) ISBN 0-7101-0104-X.

Сражения по алфавиту
Сражения арабо-византийских войн
Сражения Халида ибн Валида
Осады Алеппо
Осады 637 года